Андрей Евгеньевич Костин (; ) — украинский юрист, политик.

Генеральный прокурор Украины с 27 июля 2022 года. Народный депутат Украины IX созыва с 29 августа 2019 по 27 июля 2022 года. Член партии «Слуга народа».

Биография 
В 1995 году окончил с отличием Одесский государственный университет им. И. И. Мечникова (специальность «Правоведение»).

Костин является директором Адвокатской компании «Право».

Заместитель председателя Совета адвокатов Одесской области. Заместитель председателя президиума Объединения адвокатов «Одесская областная коллегия адвокатов».

Он работал в различных адвокатских компаниях и других организациях. Прошел путь от юриста до руководителя компании.

Является членом правления ОО «Одесский дипломатический клуб».

Политическая деятельность 
В 2010 году — избран депутатом Одесского горсовета от партии «Фронт перемен».

Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года, № 108 в списке. На время выборов: заместитель председателя Совета адвокатов Одесской области, беспартийный. Проживает в Одессе.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, председатель подкомитета по вопросам исполнения решений Европейского суда по правам человека и альтернативного разрешения споров.

Член Украинской части межпарламентской ассамблеи Верховной Рады Украины и Сейма Литовской Республики.

Член делегации для участия в Трёхсторонней контактной группе, представитель в рабочей подгруппе по политическим вопросам.

Критика

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Одесского университета
Депутаты Одесского городского совета
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва
Члены партии «Слуга народа»
Генеральные прокуроры Украины
Члены СНБО Украины